Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2020 проводился с 26 февраля по 1 марта 2020 года в городе Арау.

В чемпионате принимало участие 15 команд.

Победителями чемпионата стала команда Glarus (Женни Перре / Мартин Риос; пара стала чемпионами Швейцарии во 2-й раз), победившая в финале команду Genève 1 (Мелани Барбеза / Петер де Круз). Бронзовые медали завоевала команда Aarau (Алина Пец / Свен Михель).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (A — 8 команд, B — 7 команд), играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: команды, занявшие в группах 1-е место, выходят напрямую в полуфиналы, где встречаются с победителями четвертьфиналов, в которых играл команды, занявшие 2-е и 3-е место в группах. Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|B1
!width=20|B2
!width=20|B3
!width=20|B4
!width=20|B5
!width=20|B6
!width=20|B7
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#ffc
|B1||align=left|Bern (Ягги / Пфистер)                 ||  * || 6:5|| 8:6|| 7:6|| 5:9|| 7:3|| 2:9|| 4 || 2 ||3
|-
|B2||align=left|Bern Inter (Berset / Глоор)           || 5:6||  * || 6:7|| 3:9|| 3:8|| 8:5|| 6:7|| 1 || 5 ||6
|-
|B3||align=left|Genève 2 (Штерн / Шварц)              || 6:8|| 7:6||  * || 7:6|| 4:6|| 3:7|| 8:3|| 3 || 3 ||4
|-
|B4||align=left|Genève-Sion (Héritier / Таннер)       || 6:7|| 9:3|| 6:7||  * || 5:6||1:11|| 6:9|| 1 || 5 ||7
|- bgcolor=#ffc
|B5||align=left|Glarus (Перре / Риос)                 || 9:5|| 8:3|| 6:4|| 6:5||  * ||10:3||9:10|| 5 || 1 ||2
|-
|B6||align=left|Luzern-City (Шори / Lottenbach)       || 3:7|| 5:8|| 7:3||11:1||3:10||  * || 2:8|| 2 || 4 ||5
|- bgcolor=#cfc
|B7||align=left|Solothurn Regio (Хюрлиман / Шваллер) || 9:2|| 7:6|| 3:8|| 9:6||10:9|| 8:2||  * || 5 || 1 ||1
|}
 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф
 команды, выходящие в четвертьфиналы плей-офф

 Плей-офф Четвертьфиналы. 1 марта, 8:30Полуфиналы. 1 марта, 12:00Матч за 3-е место. 1 марта, 15:30Финал.' 1 марта, 15:30''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Aufgebot_de.pdf (Регламент и информация о чемпионате)
 Видео: 
 
 Плейлист «Schweizermeisterschaft MD 2020» на YouTube (18 видео)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках 2020

Спорт в Швейцарии в 2020 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
Февраль 2020 года в Швейцарии
Март 2020 года в Швейцарии
Спорт в Арау